Южный Камаринес (, ) — провинция Филиппин в регионе бикол на о. Лусон. Администроативный центр — город Пили. Соседние провинции — Северный Камаринес и Кесон на севере, Албай на юге. На востоке примыкает к островной провинции Катандуанес, отделенной проливом Македа.
В регионе Бикол это — крупнейшая из шести провинций, как по площади, так и по населению.

Физико-географическая характеристика 
Южный Камаринес расположен в центре полуострова Бикол. 13гр 40′СШ, 123гр 20′ВД. Это наиболее крупная провинция в регионе, площадь её составляет 5 266,8 км². В центре провинции находится Бикольская равнина, окруженная горами. На востоке, на полуострове Карамоан, который выдается в море в сторону острова Катандуанес, пейзаж гористый. Здесь две крупных вершины — Исарог и Ирига.

В центре и на юге провинции протекает река Бикол, впадающая в бухту Сан-Мигель. Три озера, Бухи, Бато и баао, расположены вокруг горы Асог.

Климат провинции близок к климату других частей страны, субэкваториальный. С марта по май длится сухой сезон, в остальное время года — влажный. Среднегодовое количество осадков — 2 565 мм. Средегодовая температура воздуха — 27 °C.

История 
Этимология этнонима Камаринес: испанцы произносили на свой манер местное слово «камалиг», которым туземцы называли свои бамбуковые хижины. Получилось «камарончонес» или «камаринес».
Испанские колонизаторы первоначально разделили эту территорию на две части. Южная территория включала Сорсогон, острова Масбате и Катандуанес. Северная — нынешний город Камалиг на территории Албая, и земли нынешних провинций Южного и Северного Камаринеса.
 
Эта Южная часть была разделена в 1829 г. на две: Северный и Южный Камаринес. Затем они были соединены вновь и назывались «Амбос Камаринес» (Оба Камаринеса, исп.), и в таком положении оставались до 1919 г.
В 1898 г. в провинции было поднято антииспанское революционное восстание, под руководством Элиаса Анхелеса и Феликса Пласо. Было создано революционное местное управление.

В 1900 г. п-ов Бикол был оккупирован американскими войсками. Сперва было установлено военное правительство генерала Джона М. Белла, но с апреля 1901 начало действовать гражданское правительство.

1942—1945 — годы японской оккупации. Окончательно провинция освобождена от оккупации в апреле 1945 г.

Нага, первая столица провинции, основана в 1573 г., была известна под названием «Новый Касерес».

С 1955 г. административным центром утвержден город Пили.

Население 
Общая численность населения — 1 822 371 чел. (2010), 15-е место в стране. Хозяйств насчитывалься в 2007 году 288 172, по 5,37 персон, это выше среднего уровня по стране (4,99). Годовой прирост населения составляет 1,86 %, ниже, чем в среднем по стране (2,36 %).

Основным разговорным языком в провинции является бикол и его разные диалекты. Преобладающая народность — биколы. Наряду с этим в ходу английский и тагальский языки.

Административное деление 
В провинции два крупных города. Нага-сити, самостоятельный город, наиболее прогрессивный в провинции, коммерческий, финансовый, образовательный и культурный центр. Ирига-сити — включенный город, центр муниципалитета Ринконада.

В административном отношении провинция подразделяется на 35 муниципалитетов и 2 города:

Экономика 
Южный Камаринес — провинция аграрная. Основу хозяйства составляет производство риса, зерновых, кормовой муки, разведение скота. Развито речное рыболовство.

Объекты туризма 
Пляжи Карамоан и Сагньяй, на которых пески встречаются как черные, так и белые. Возле побережья местами встречаются коралловые рифы.
Церковь Пресвятой Богородицы Пеньяфрансии в Наге.
Два действующих вулкана: Исарог, Асог.
Комплекс водного спорта.
Город Нага славится своей ночной жизнью.
Водопад Коносеп, расположен в Ханаване, Окампо.
Природный курорт Малинау в Либманане.
Источник Палонг у основания горы Либманан.
Парк Кильбай на северо-западе провинции, в Дель-Гальего.

Список губернаторов Южного Камаринеса 

Провинции Филиппин